

Patronyme 

 Otto Fehlmann, footballeur suisse
 Pierre Fehlmann (1942-), navigateur suisse

Homonymie de patronyme